Цілодобовий магазин Сет Бьоль () — південнокорейський телесеріал 2020 року, показувався на телеканалі «SBS» щоп'ятниці та суботи о 22:00 з 19 червня по 8 серпня 2020 року. У головних ролях Чі Чхан Ук і Кім Ю Чон.

Сюжет 
Чхве Де Хьон (Чі Чхан Ук) натрапляє на групу старшокласниць серед яких була Чон Сет Бьоль (Кім Ю Чон). Сет Бьоль просить Де Хьона купити їм сигарети в магазині, натомість він купує їм цукерки і дає Сет Бьоль свій номер телефона, але вона ніколи йому не дзвонить.

Минає три роки, Де Хьон керує невеликою крамницею, та шукає працівника за сумісництвом, для роботи в нічну зміну в своєму магазині. Сет Бьоль подає заявку на роботу і починає там працювати.

У ролях

Головні ролі 
 Чі Чхан Ук — Чхве Де Хьон
 Кім Ю Чон — Чон Сет Бьоль
  — Ю Йон Чжу
  — Чо Син Чжун
 Соль Бін — Чон Ин Бьоль

Другорядні ролі

Люди навколо Де Хьона 
 Кім Сон Йон — Кон Пун Хі
 Лі Пьон Чун — Чхве Йон Пхіль
 Им Мун Сок — Хан Таль Сік
 Кім Чі Хьон — Чхве Те Сун

Друзі Сет Бьоль 
 Со Є Хва — Хван Ким Бі
 Юн Су — Чха Ин Джо
 Нильбо — Нильбо, м'яка іграшка лінивця

Члени банди «4 Небесних королів» 
 У Хьон — Квон Ий Чху
 Лі Юн Хі — Чха Кі Бок
 Пе Кі Бом — Ко Кван Тхе

Сім'я Йон Чжу 
 Кьон Мі Рі — Кім Хє Джа
 Кіль Йон У — Ю Мьон Ґі

Інші 
 Хо Че Хо — Пе Пу Джан
 Чі Чхан — Кан Сон Тхе
 Сін Юн Чон — Кім Чон Ха
 Лі Чу Ха — О Хьон Джі

Оригінальні звукові доріжки

Повний альбом

Альбом частинами

Рейтинги 
Найнижчі рейтинги позначені синім кольором, а найвищі — червоним кольором.

Примітки

Посилання 
 «Цілодобовий магазин Сет-бюл»  на HanCinema.net

Телесеріали Південної Кореї 2020
Драматичні телесеріали Південної Кореї
Комедійні телесеріали Південної Кореї
Програми телеканалу SBS
Телепередачі, засновані на вебтунах Південної Кореї